Большеугренёво — село в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населённый пункт Большеугренёвского сельсовета.

География 
Находится в юго-восточной части края, в южных пределах Бийско-Чумышской возвышенности, на берегах реки Бехтемир.
Климат
Умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 930 жителей.

Инфраструктура 
Функционируют Большеугреневская СОШ — филиал МКОУ Новиковская СОШ, администрация поселения, отделение «Почты России».

Транспорт 
Село доступно по дороге общего пользования межмуниципального значения «а/д К-11 — Большеугренёво -
Новиково» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-01Н-0404)

Примечания 

Населённые пункты Бийского района